«Де́вочка в ци́рке» — советский мультипликационный фильм для детей на русском языке. Снят Валентиной и Зинаидой Брумберг по сценарию Юрия Олеши. Вышел на экраны в 1950-м году. Современная интерпретация сказки «Подарки феи».

Сюжет 
Нерадивая и ленивая девочка отправилась в цирк, не сделав домашнее задание. На арене клоун-фокусник предложил ребятам заменить неправильно написанное (без буквы «Т») слово «извеСНый».

Скоро выяснилось, что это очень лёгкое задание для всех ребят, кроме нашей героини. Именно её фокусник пригласил на арену и попросил правильно написать слово, но она не справилась с заданием. Цирковые артисты стали стыдить девочку, даже до слёз её довели.

Но её одноклассница-отличница, не вытерпев, выбежала на арену и прямо заявила, что никак не позволит им обижать подругу. Она дала слово, что будет с ней заниматься.

Другие ребята тоже пообещали нашей героине: «Весь класс тебе поможет». Она сама тоже пообещала, что обязательно исправится. А потом вдруг сообразила, как пишется слово «извесТный» и правильно его написала! Скоро, с помощью друзей, в дневнике исчезли все двойки.

Аналогично «безбилетному» воробью из нашего мультфильма, в мультипликационном фильме «Следопыт» был наказан безбилетник Петя. Отличие состоит в том, что колдовство спало не благодаря наложившему его, а после того, как Петя раскаялся и пообещал исправиться.

Технические данные 
Цветной, звуковой. Производство киностудии «Союзмультфильм», 1950, продолжительность: 20 мин. 36 сек.

Издания на видеокассетах и DVD 
Мультфильм издавался на VHS и DVD в сборниках:
 «Лучшие советские мультфильмы» «Studio PRO Video», VHS, середина 1990-х.
 «Союзмультфильм», сборник, студия «Союз», VHS, 1995.

Над фильмом работали

Примечания

Литература

Статьи и публикации

Ссылки

Внешние медиафайлы 

 

Рисованные мультфильмы СССР 1950 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы В. и З. Брумберг
Фильмы по сценариям Юрия Олеши
Мультфильмы по произведениям Юрия Олеши
Мультфильмы о цирке
Карандаш (клоун)